Das Pakistan Chief of the Air Staff International Men’s 2018 fand vom 10. bis 14. September 2018 in Islamabad, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2018/19 statt. Es gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 10.

Im Finale der Herren setzte sich Youssef Soliman gegen den topgesetzten Leo Au mit 11:13, 11:13, 11:7, 11:6 und 11:6 durch. Rowan Elaraby sicherte sich den Titel bei den Damen, sie besiegte im Endspiel Nada Abbas mit 11:8, 11:8 und 11:2.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Aamir Atlas Khan einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 28.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2018/19
PSA World Tour der Damen 2018/19
Squashturnier in Islamabad